Alaraz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alaraz (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Alaraz (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar